Canal 9 est le nom de diverses chaînes de télévision dans le monde :
Canal 9, une chaîne régionale suisse du canton du Valais ;
Canal 9, une chaîne régionale espagnole de la communauté valencienne.
 Canal 9, une chaîne privée d'Argentine.